Personen:
 Tom Jones (atleet) (1916-1984), een Amerikaans atleet
 Tom Jones (zanger) (1940), een Welshe popzanger
 Tom Jones (coureur) (1943-2015), een Amerikaans Formule 1-coureur
 Tom Jones (volleyballer) (1956), een Canadees volleyballer
 Tom Jones (voetballer) (1964), een Engelse voetballer
 Tom Jones (golfer), een Amerikaans golfer

Overig:
 Tom Jones (film), een film van Tony Richardson naar het boek van Fielding uit 1963
 The History of Tom Jones, a Foundling, een boek van Henry Fielding uit 1749, ook kortweg Tom Jones genoemd